Goce Sedloski (født 10. april 1974) er en tidligere makedonsk fodboldspiller.

Makedoniens fodboldlandshold 

|-
|1996||7||0
|-
|1997||6||0
|-
|1998||5||0
|-
|1999||3||0
|-
|2000||7||0
|-
|2001||5||0
|-
|2002||7||1
|-
|2003||9||2
|-
|2004||9||1
|-
|2005||7||0
|-
|2006||8||1
|-
|2007||8||2
|-
|2008||7||0
|-
|2009||10||1
|-
|2010||2||0
|-
!Total||100||8
|}

Eksterne henvisninger 

 RSSSF

Fodboldspillere fra Nordmakedonien